Лос Вердес има више значења:

 Лос Вердес (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Вердес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Вердес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Вердес (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Вердес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику